Список видів роду щитник:

Список, який містить 302 визнаних види роду щитник (Dryopteris), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Невизнані види

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Dryopteris на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Dryopteris на сайті «International Plant Names Index» 
 Dryopteris на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Dryopteris на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Dryopteris на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Dryopteris
Dryopteris